L'équipe de Hong Kong de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs chinois de Hong Kong de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Asie des Nations

Effectif actuel

Sélectionneurs successifs

Joueurs marquants

Notes et références

Liens externes 

  Site officiel

Hong Kong
Basket-ball à Hong Kong
basket-ball